Gröden (Brandenburg)
Gherdëina (Italië) (Duits: Gröden)